Baal (hebräisch: בעל = Herr, Meister, Besitzer, Ehemann, König oder Gott) ist ursprünglich ein in Kanaan verehrter Wetter- und Fruchtbarkeitsgott namens Baal bzw. Ba’al. Im historischen Christentum gilt er als Dämon.

Geschichte 
Nach Francis Barrett hat Baal die Kraft, diejenigen, die ihn anrufen, unsichtbar zu machen. 

Während sein semitischer Vorläufer als Mensch oder Bulle dargestellt wurde, ist er in der europäischen Dämonologie für gewöhnlich dreiköpfig. Der erste Kopf ist menschlich mit einer Herzogskrone, der zweite ist der einer Kröte und der dritte der einer Katze. Er hat eine menschliche Brust und den restlichen Körper einer Spinne. Andere Darstellungen zeigen ihn als einen Mann mit drei Köpfen (Katze, Kröte und Mensch) oder als Menschen mit Katzen- oder Krötenkopf.

Siehe auch 
 Baal Begriffsklärung
 Baalberith

Weblinks 

Biblisches Thema
Dämon (Judentum)
Dämon (Ars Goetia)